La saison 1955-1956 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la troisième saison consécutive.

C'est une saison cauchemardesque que va connaître le club héraultais qui ne va jamais quitter les trois dernières places du classement pour terminer à la  et dernière place du championnat. Le monde professionnel et le monde amateur étant bien distinct à cette époque, l'équipe n'est pas reléguée et reprend son chemin en seconde division dès l'année suivante.

En Coupe de France, les somistes vont chuter lors des trente-deuxièmes de finale puis ne passent que le premier tour de la Coupe Drago mettant ainsi fin à de maigre espoir pour cette saison.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1955-1956 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier